Якоб Делага́рди:
 Делагарди, Якоб Густав (1768—1842) — шведский государственный и военный деятель, граф, генерал от кавалерии.
 Делагарди, Якоб Казимир (1629—1658) — генерал, член риксрода.
 Делагарди, Якоб Понтуссон (1583—1652) — шведский военный и государственный деятель.